Холерный бунт — беспорядки или организованное сопротивление правительству, спровоцированное эпидемией холеры, происходившие в разных странах и регионах в различные временные промежутки:
 Холерные бунты в Закарпатье (Австрийская империя) в 1810—1815 и 1831 годах.
 Холерные бунты в различных городах Российской империи в 1830—1831 годах.
 Холерные бунты в различных городах Великобритании в 1832 году.
 Холерный бунт в Ташкенте (Российская империя) в 1892 году.
Холерный бунт в Юзовке (Российская империя) в 1892 году.
 Холерный бунт в Гамбурге (Германская империя) в 1893 году.